Il campionato di calcio di Prima Categoria 1960-1961 è massimo torneo dilettantistico italiano di quell'annata. A carattere regionale, fu il secondo con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Questi sono i gironi organizzati della regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito (la F.I.G.C. in questa stagione non teneva conto della differenza reti, la utilizzava solo per il Settore Giovanile).
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Spareggio salvezza

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Finali per il titolo FVG e la promozione

Verdetti finali 
La S.A.I.C.I. è ammessa alle finali interregionali. È promossa in Serie D.

Fase finale interregionale

Cambia il format
Con il Comunicato Ufficiale nº 2 del 31 agosto 1960, il Comitato Regionale ha informato che con la stagione 1961-62 la Prima Categoria FVG passa da 3 a 2 gironi, mentre la Seconda cresce da 5 a 6. Il 22 aprile 1961 viene comunicato che le retrocessioni sarebbero state 6 per girone.

Note

Bibliografia 
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1960-1961, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Biblioteca Civica Berio di Genova;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia